

Aziende 
HML – Hellenic Mediterranean Lines, storica compagnia di navigazione greca.

Codici 
 hml – codice ISO 639-3 della lingua luopohe hmong